DK kan avse:

 DK – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Danmark
 .dk – nationell toppdomän för Danmark
 DK (konstnärsgrupp) – svensk konstnärsgrupp, främst aktiv på 1980-talet bestående av Inger Arvidsson, Katarina von Rettig, Amy Lindau och Lena Zachrisson. De drev bland annat galleri DK på Humlegårdsgatan i Stockholm.
 DK – ett ungerskt politiskt parti, se Demokratisk koalition
 DK – förkortning för drätselkammare
 dk – den halvtimme mellan hel timme och utsatt tid då en fest eller dylikt börjar, se dubbel kvart
 DK - förkortning för Värvade arméns disciplinkompani

Se även 
 Donkey Kong – en spelfigur skapad av Nintendo
 Dungeon Keeper, – ett datorspel
 Death Knight – klass av karaktärer i datorspelet World of Warcraft